Сантильян () — испанская фамилия. Известные носители:

 Сантильян, Диего Абад де (1897—1983) — писатель, историк, экономист, один из лидеров анархистов Испании и Аргентины.
 Сантильян, Фернандо де (1519—1574) — испанский юрист, чиновник и историк, епископ Чаркаса.